Bogdan Tibor (1919) nevelés- és lélektani szakíró, szociológus születési neve.
Neumann Tibor (1978) középkorkutató